Andrew Cohen (voetballer), Maltees voetballer.
 Andy Cohen (honkballer), Amerikaans honkballer.
 Andrew Cohen (pokerspeler), Amerikaans pokerspeler.
 Andrew Cohen (goeroe), Amerikaans spiritueel leraar.
 Andrew Cohen (filmeditor), Amerikaanse filmeditor
 Andrew Cohen (producer), Brits TV producer.